Monroe é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Monroe (Alabama)
Condado de Monroe (Arkansas)
Condado de Monroe (Flórida)
Condado de Monroe (Geórgia)
Condado de Monroe (Illinois)
Condado de Monroe (Indiana)
Condado de Monroe (Iowa)
Condado de Monroe (Kentucky)
Condado de Monroe (Michigan)
Condado de Monroe (Mississippi)
Condado de Monroe (Missouri)
Condado de Monroe (Nova Iorque)
Condado de Monroe (Ohio)
Condado de Monroe (Pensilvânia)
Condado de Monroe (Tennessee)
Condado de Monroe (Virgínia Ocidental)
Condado de Monroe (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos